Wounded steht für:
 den Actionfilm Wounded (1997)
 den Bollywoodfilm Wounded (2007)
 den internationalen Titel Wounded (2013) des spanischen Spielfilms La herida  
 den Originaltitel Wounded des BBC-Dokumentarfilms Verwundet in Afghanistan – Leben nach dem Krieg von Sara Hardy
 die niederländische Wave-Rock Band The Wounded